Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 140001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 17 listopada 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

140001-140100

140101-140200

140201-140300

140301-140400

140401-140500

140501-140600

140601-140700

140701-140800

140801-140900

140901-141000

Przypisy 

Lista planetoid 140001-141000